En el universo StarCraft, Zerus es el planeta donde los Xel'Naga siguieron sus experimentos y crearon una raza de insectos parecidos a gusanos, eran parásitos que fueron creados buscando la perfección de la esencia, estos poco a poco, luego de generaciones de mutaciones se convirtieron en lo que ahora son los Zerg.
Es un planeta con actividad volcánica, donde la vida son grandes especies insectoides que resisten la atmósfera.

Historia 
Los Xel'naga viajaron a través del universo para crear una raza con la pureza de esencia, se asentaron en el volcánico mundo de Zerus.
Eligiendo la forma de vida más insignificante, unas larvas conocidas como Zerg, las mutan convirtiéndolas en una forma de vida parasitaria. Finalmente comenzaron a infestar a sus huéspedes entrando a su médula espinal y asimilando su ADN, convirtiéndolas en monstruos. A medida que se propagan rápidamente por el planeta, infestando toda forma de vida, su número crecía rápidamente.
Cuando los Zerg se separaron de los Xel'naga, formando una Colmena, los Xel'naga cometieron su error. Cuando la Supermente descubrió que los Xel'naga los estaban vigilando, se escondió en el planeta sin ser detectada. Después lanzó el ataque contra ellos, derrotándolos en Zerus.
Los Zerg finalmente abandonaron el árido y volcánico planeta de Zerus.

Enlaces externos 
 Zerus

Planetas en el Universo StarCraft